Ten může být:

ten 
 české ukazovací zájmeno
 anglicky deset

Ten 
 Ten (album, Pearl Jam) – album americké grungeové skupiny Pearl Jam

ten. 
 hudební zkratka z italštiny – tenuto – drženě, vydržovaně
 farmaceutická zkratka z latiny – tenuis – řídký, zředěný, tenký (na lékařských předpisech)
 hudební zkratka – tenor – vysoký mužský hlas

TEN 
 Toxická epidermální nekrolýza

Externí odkazy